Erguss steht für:
 Hydrops, Flüssigkeitsansammlung in einer Körperhöhle
 häufig kurz für Pleuraerguss
 Samenerguss, die männliche Ejakulation
 Lava, ausströmendes Magma